Апеласау () — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Лиссабон. Является составной частью муниципалитета Лоуреш. Находится в составе крупной городской агломерации Большой Лиссабон. По старому административному делению входил в провинцию Эштремадура. Входит в экономико-статистический субрегион Большой Лиссабон, который входит в Лиссабонский регион. Население составляет 5 647 человек на 2011 год. Занимает площадь 1,43 км².

Покровителем района считается Дева Мария ().

История 
Район основан в 1590 году.

Демография

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Районы округа Лиссабон